Jackson har flere betydninger.

Personer 
 Andrew Jackson (1767-1845) – USA's 7. præsident.
 Michael Jackson (1958-2009) – var en amerikansk popsanger.
 Peter Jackson (1961-) – newzealandsk filminstruktør (Ringenes Herre).
 Samuel L. Jackson (1948-) – amerikansk skuespiller (fulde navn: Samuel Leroy Jackson).
 Jackson (wrestler) – en dansk wrestler.

Stednavne

USA 
 Jackson, Alabama – en by i delstaten Alabama.
 Jackson, Californien – en by i delstaten Californien.
 Jackson, Georgia - en by i delstaten Georgia.
 Jackson (Michigan) – en by i delstaten Michigan.
 Jackson, Minnesota – en by i delstaten Minnesota.
 Jackson, Mississippi – er hovedstad i delstaten Mississippi.
 Jackson, Ohio – en by i delstaten Ohio.
 Jackson, Wyoming – en by i delstaten Wyoming.
 Jackson, Tennessee – en by i delstaten Tennessee.
 Jacksonville – en by i delstaten Florida.

Andet 
 Jackson (månekrater) - et månekrater

Se også 
 Jackson Guitars – en fabrikant af guitarer.